Бухановский — русская фамилия.

 Бухановский, Александр Олимпиевич (1944—2013) — советский и российский психиатр. Доктор медицинских наук, профессор.
 Бохановский (Бухановский, Бобырь-Бухановский), Павел Петрович (ок. 1863 — ок. 1917) — российский общественный деятель, революционер.

См. также 
 Бохановский
 Буханов
 Боханов